Seznam států světa podle počtu uživatelů internetu v roce 2011 (převážně) sestavený podle odhadu Mezinárodní telekomunikační unie.

Jako uživatelé internetu se počítají všichni, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet z jakéhokoli zařízení (včetně mobilních telefonů).

Uživatelé internetu v jednotlivých zemích světa

Uživatelé internetu na světě 

*odhad

Reference 

Internet users